Norén är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Norén 6 117
 Noreen 76
 Nohrén 39
 Noréen 27
 Noreén 7
 Noréhn 4
Tillsammans blir detta 6 270 personer.

Personer med efternamnet Norén eller Noreen
 Adolf Noreen (1854–1925), språkforskare, nordist
 Alexander Norén (född 1975), TV-journalist och författare
 Alexander Norén (golfspelare) (född 1982)
 Anders Norén (1928–2015), hydrodynamiker, professor
 Axel Norén (född 1999), fotbollsspelare

 Bertil Norén, flera personer
 Bertil Norén (företagsledare) (1902–1972)
 Bertil Norén (konstnär) (1889–1934), målare, tecknare och grafiker
 Börje Norén (1919–1983), botanist och mikrobiolog

 Carl Norén  (född 1983)), musiker
 Carolina Norén (född 1965), programledare i radio
 Coco Norén (född 1968), professor i franska

 Erik Noreen (1890–1946), filolog, professor i nordiska språk
 Erik Norén (1899–1960), lantbrukare och politiker, socialdemokrat
 Ernst Norén (1876–1959), affärsman

 Fredrik Norén (1825–1890), lantbrukare och politiker
 Fredrik Norén (trummis) (1941–2016), jazzmusiker, kompositör, musikproducent och bandledare

 Gunnar Norén (1920–2013), militär
 Gustaf Norén (född 1981), sångare, gitarrist och låtskrivare
 Göran Norén (1929–2020), åklagare

 Helge Norén (1875–1942), disponent

 Jack Norén (1929–1990), amerikansk jazztrumslagare
 John Norén (1831–1913), hemmansägare och politiker
 Josef Norén (1872–1936), byggnadsingenjör

 Karl Norén, flera personer
 Karl Norén (läkare) (1863–1938), psykiater
 Karl Norén (militär) (1873–1947), sjöofficer
 Karl-Gunnar Norén (1943), militärhistoriker
 Katarina Norén (född 1963), ämbetsman
 Kerstin Norén (född 1950), professor i svenska språket 
 Kjerstin Norén (född 1945), författare och scenkonstnär

 Lars Norén (1944–2021), dramatiker och poet

 Maj Norén (1926–2006), målare

 Neta Norén (född 1962), saxofonist och musikproducent
 Nina Norén (född 1954), skådespelare, regissör och teaterledare

 Ola Norén (född 1972), komiker och radiopratare
 Oscar Norén (1844–1923)), tidningsman och godsägare

 Patrik Norén (född 1992), ishockeyspelare

 Richard Norén (1847–1922), kyrkoherde, hymnolog, kompositör och tecknare

 Signora Norén Eberhardsson(1905–1984)), längdåkare på skidor
 Stefan Noreén (född 1951), diplomat
 Stig Norén (1908–1996), general, chef för flygvapnet
 Svea Norén (1895–1985), konståkare på skridskor
 Sven E. Noreen (1926–2000), historiker och museichef

 Viktor Norén (född 1985), sångare, låtskrivare och producent

 Wilhelm Norén (1876–1938), jurist och ämbetsman

 Ärland Noreen (1888–1970), arkitekt

Källor

Se även
 Norén Fastigheter – fastighetsföretag i Hässleholm

Svenska efternamn